Dendi peut désigner :
 dendi, une langue songhaï parlé au Bénin ;
 dendi, une langue oubanguienne parlé en République centrafricaine ;
 Dendi, un peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment du Bénin ;
 Royaume de Dendi, un ancien État d'Afrique de l'Ouest ;
 Dendi, une caldeira de 8 km de large située dans la région Oromia au centre de l'Éthiopie ;
 Dendi, une division administrative de l'Éthiopie.